

Localidades

 Coolidge (Arizona)
 Coolidge (Geórgia)
 Coolidge (Kansas)
 Coolidge (Texas)

Desambiguações de topônimos